В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Дуил ():
 округ '''Дуил''' в штате Небраска;
 округ '''Дуил''' в штате Южная Дакота.